Botopasi (plaats), ook wel Botopassi, een plaats in het district Sipaliwini in Suriname
 SC Botopasi, een voetbalclub uit bovenstaande plaats
 Botopasi Airstrip, een vliegveld bij bovenstaande plaats